Миколай Потоцький — це:

 Миколай Потоцький — стражник великий коронний.
 Миколай Потоцький — на прізвисько «ведмежа лаба».
 Миколай Потоцький — генеральний староста.

Див. також 
 Микола Василь Потоцький

Багатозначні терміни
Потоцькі